Die Saison 2004/05 war die neunte und letzte Spielzeit der British National League, der zweithöchsten britischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden die Dundee Stars.

Hauptrunde

Playoffs

Zwischenrunde

Halbfinale 
 Dundee Stars – Bracknell Bees 3:3 (2:1 n. P.), 5:5 (1:0 n. P.)
 Guildford Flames – Fife Flyers 1:3, 3:1, 6:3

Finale 
 Dundee Stars – Guildford Flames 4:0, 5:2, 3:2

Auflösung 
Da die Liga nicht weiter fortgeführt wurde, entschieden sich die Mannschaften in andere Ligen zu wechseln. Die Newcastle Vipers und die Edinburgh Capitals starteten in der nächsten Saison in der erstklassigen Elite Ice Hockey League, die schottischen Vertreter Dundee Stars und Fife Flyers wechselten in die regionale Scottish National League und die Bracknell Bees, die Guildford Flames und die Hull Stingrays schlossen sich der English Premier Ice Hockey League an, die zur neuen zweiten Liga wurde.

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

2004
Eishockeysaison 2004/05